Amerikai Egyesült Államok
Bayard (Delaware)
Bayard (Iowa)
Bayard (Kansas)
Bayard (Nebraska)
Bayard (Nyugat-Virginia)
Bayard (Ohio)
Bayard (Új-Mexikó)